Shawn Beauchamp-Lalonde (né le  à Orléans dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Au terme de sa deuxième saison avec les Bulls de Belleville de la Ligue de hockey de l'Ontario, Lalonde est repêché par les Blackhawks de Chicago au  du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Lors de la saison 2009-2010, il fait ses débuts dans le hockey professionnel en jouant huit matchs avec les IceHogs de Rockford, club-école des Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Blackhawks.

En , il part jouer en Europe en signant un contrat avec les Eisbären Berlin au championnat d'Allemagne. La saison suivante, il part en Suède en s'alignant avec l'équipe du Färjestad BK.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Bulls de Belleville || LHO || 58 || 6 || 20 || 26 || 71 || 13 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2007-2008 || Bulls de Belleville || LHO || 66 || 9 || 22 || 31 || 67 || 21 || 2 || 7 || 9 || 25
|-
| 2008-2009 || Bulls de Belleville || LHO || 66 || 19 || 35 || 54 || 73 || 17 || 3 || 9 || 12 || 36
|-
| 2009-2010 || Bulls de Belleville || LHO || 58 || 13 || 43 || 56 || 87 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH || 8 || 1 || 1 || 2 || 11 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH || 73 || 5 || 27 || 32 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 64 || 2 || 11 || 13 || 100 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 59 || 5 || 18 || 23 || 91 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Eisbären Berlin || DEL || 47 || 12 || 18 || 30 || 137 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015 || Färjestad BK || SHL || 50|| 5|| 8|| 13|| 84|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Kölner Haie || DEL || 50 || 12 || 24 || 36 || 102 ||15 ||1 || 7|| 8|| 32
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL || 49|| 13|| 21|| 34|| 98|| 7|| 4|| 1|| 5|| 33
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL || 44|| 6|| 12|| 18|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 49|| 8|| 23|| 31|| 56|| 8|| 1|| 5|| 6|| 22
|-
| 2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL || 54|| 7|| 19|| 28|| 123|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Severstal Tcherepovets || KHL || 51 || 4 || 11 || 15 || 41 || 5 || 1 || 2 || 3 || 32
|-
|2021-2022 || Ässät || Liiga || 37|| 2|| 11|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Ässät Pori